NGC 6768-1
NGC 6768-2